Раде́хів (, , , , )
 Радехів (Radziechów) — місто, Львівська область, Радехівський район, районний центр
 Радехів — залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці
 Радехів — село, Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район